Тано может означать:

 Тано — река в Гане и Кот-д’Ивуаре.
 Тано — нефтяное месторождение в Гане, которое находится в акватории Гвинейного залива.
 Тано — посёлок в Японии, находящийся в уезде Аки префектуры Коти.
 Тано () — один из самых значительных летних корейских народных праздников, обозначающий завершение посевных работ. Отмечается в пятый день пятого лунного месяца (название буквально означает «Двойная пятерка» или пятый день пятого месяца).